Die Provinz Lima ist ein regionsfreies Gebiet an der Pazifikküste von Peru.

Das Gebiet ist identisch mit der peruanischen Hauptstadt und gehört keiner der insgesamt 25 Regionen des Landes an, auch nicht der Region Lima. Es grenzt im Norden an die Provinz Huaral, im Osten an die Provinzen Canta und Huarochirí, im Süden an die Provinz Cañete und im Westen an die Provinz Callao und den Pazifischen Ozean.

Die Provinz gliedert sich in 43 Bezirke (Distritos). Davon entfallen 30 auf die eigentliche Stadt, das geographische Stadtgebiet. 13 Bezirke Limas liegen außerhalb der eigentlichen Stadt in den Vorstädten und ländlichen Gebieten. Diese sind: Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho (auch Chosica), Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar und Santa Rosa.

Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf die Volkszählung vom 18. Juli 2005.

Weblinks 

Provinz
Lima